Widenlocher est un patronyme porté notamment par :

 Roger Widenlocher (1953-), auteur de bandes dessinées français ;
 William Widenlocher (1912-1991), homme politique français.